SOS je lahko:

mednarodna kratica za Somalski šiling
SOS, mednarodni Morsejev znak za stisko